

Geografia 
 Reuss-Gera – il Principato di Reuss-Gera fu uno stato tedesco, governato dai membri della casa di Reuss

Persone 
 Enrico II di Reuss-Gera (1572-1635) – nobile tedesco, conte di Reuss-Gera
 Enrico LXII di Reuss-Gera (1785-1854) – nobile tedesco, principe di Reuss-Schleiz e principe di Reuss-Gera 
 Enrico LXVII di Reuss-Gera (1789-1867) – nobile tedesco, principe di Reuss-Gera
 Enrico XIV di Reuss-Gera (1832-1913) – nobile tedesco, principe di Reuss-Gera e principe reggente di Reuss-Greiz 
 Enrico XXVII di Reuss-Gera (1858-1928) – nobile tedesco, principe sovrano di Reuss-Gera e principe reggente di Reuss-Greiz 
 Enrico XLV di Reuss-Gera (1895-1945) – nobile tedesco, principe ereditario di Reuss-Gera e capo della casata di Reuss fino alla sua scomparsa